Atius ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Atius Anteros, antiker römischer Toreut oder Händler 
 Marcus Atius Balbus, römischer Senator und Großvater des Kaisers Augustus
 Marcus Atius Dometius, antiker römischer Toreut oder Händler